AMPS ist die Abkürzung von:
 Adenosin-5’-phosphosulfat, Metabolit (ein Stoffwechselzwischenprodukt)  bei der Desulfurikation
 Ananda Marga Pracaraka Samgha, Soziospirituelle Organisation, siehe Ananda Marga 
 Advanced Mobile Phone Service, ein analoger amerikanischer Mobilfunkstandard
 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure
 Aachener Merkmalsliste zur Erfassung von Persönlichkeitsstörungen

AMPS